Die Straßenbahnwagen der Bauart U3q waren 88 Fahrzeuge, die zwischen 1908 und 1913 als Beiwagen bei den Städtischen Straßenbahnen Berlin (SSB) und den Berliner Elektrische Straßenbahnen (BESTAG) in Dienst gestellt wurden. 1924/25 wurden diese von der Nationalen Automobil-Gesellschaft (NAG) in Berlin-Oberschöneweide zu Triebwagen umgebaut und die zuvor offenen Einstiegsplattformen geschlossen. Ab 1934 wurden die Fahrzeuge unter der Typenbezeichnung T 08/24 geführt. Ein 1933 zum Einrichtungswagen umgebauter Triebwagen erhielt die Bezeichnung TE 08/24 S.

Entwicklung

Bestellung 

1908 bestellten die neu gegründeten SSB die ersten zwölf Beiwagen für den Betrieb. Im Grundaufbau ähnelten sie den dazugehörigen vierachsigen Maximumtriebwagen, waren anders als diese jedoch zweiachsig und hatten zwei Seitenfenster je Seite weniger. Der Innenaufbau aus Mahagonitäfelungen, Messingstangen und quer angeordneten Polstersitzen mit Umklapplehnen war hingegen weitgehend identisch. Die äußere Lackierung erfolgte in Ockergelb mit dem Schriftzug „Strassenbahnen der Stadt Berlin“, der Wagennummern sowie dem Berliner Stadtwappen. Der Wagenkasten bestand aus einem aus Eichenholz bestehenden Kastengerippe, das auf einem mit Eisen verstärkten hölzernen Bodenrahmen ruhte. Die Stehbleche waren angenietet.

Der ständige Ausbau des SSB-Netzes führte zu weiteren Bestellungen in den Jahren 1909, 1910, 1911 und 1913, so dass letztendlich 78 Beiwagen zur Verfügung standen. Zunächst durchgehend mit dem Triebwagen nach dem Auslieferungszeitpunkt nummeriert, erhielten die Beiwagen 29–41, 50–59 und 78–89 der ersten drei Lieferserien im Jahr 1919 die neuen Wagennummern 144–178. Die frei gewordenen Nummern erhielten neu ausgelieferte Triebwagen.

Zur gleichen Zeit bestellten die BESTAG ebenfalls zehn Beiwagen, die denen der SSB glichen. Sie wurden mit den Nummern 83–92 versehen.

Mit dem Zusammenschluss von SSB, BESTAG und der GBS erhielten die Wagen 1920 neue Wagennummern. Die SSB-Beiwagen wurden unter der Nummernreihe 1588–1665, die der BESTAG unter der Nummernreihe 1715–1724 geführt.

Umbau 

Die neu entstandene Berliner Straßenbahn (BSt) wies einen stark durchmischten Fuhrpark verschiedenster Betriebe auf. Neben der Neubestellung von Wagen verfolgte der Betreiber auch die Vereinheitlichung der elektrische Ausrüstung. Ältere Triebwagen als auch solche von kleineren Betrieben wurden daher überwiegend zu Beiwagen oder Arbeitswagen umgebaut oder ausgemustert. Neuere Beiwagen hingegen wurden größtenteils in Triebwagen umgebaut. Neben den hier beschriebenen Fahrzeugen betraf dies unter anderem die Bauart 1913 der GBS.

Die Fahrzeuge wurden 1924/25 bei der NAG Oberschöneweide grundlegend umgebaut. Sie bekamen ein den U3l-Wagen ähnliches Untergestell, das mit dem auf 2,8 Meter vergrößerten Radstand fest mit dem Wagenkasten verbunden war um den Fahrzeugen zusätzliche Stabilität zu geben. Als Fahrmotore kamen die Typen USL 253 mit 33,5 Kilowatt Leistung sowie USL 323 mit 45 Kilowatt Leistung der AEG zum Einbau. Die Typenbezeichnung war nun U3q, wobei das U für Umbau, das q für Quersitze steht. Die Nummern liefen nun von 3251II bis 3337II sowie 3102II für den Prototyp. 1927 erhielten die Wagen 3102II und 3300II–3337II die Nummern 3212II–3250II, um den im selben Jahr bestellten Schützenwagen die Wagennummern ab 3300 freihalten zu können.

Für neu zu beschaffende Wagenserien wurden einige Fahrzeuge mit Kardanantrieb ausgestattet, jedoch erfolglos. Wagen 3231II wurde 1933 zum Einrichtungswagen umgebaut. Dabei wurden die linken Plattformtüren geschlossen sowie die auf der rechten Seite gelegenen Türen vergrößert. Die Umsetztüren wurden durch Teleskopschiebetüren ersetzt, die später serienmäßig in den U4-Umbauwagen zum Einsatz kamen. Der Fahrschalter wurde seitlich angeordnet und ein Fahrersitz eingebaut. Der Wagen erhielt 1934 die Typenbezeichnung TE 08/24 S und kam fast ausschließlich auf der Westring-Linie 7 zum Einsatz. Er wurde um 1950 ausgemustert.

Verbleib 

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren noch 68 Triebwagen im Bestand verzeichnet. Vier Wagen wurden 1938, vermutlich infolge von Unfallschäden ausgemustert. 14 Wagen gingen im Krieg verloren. Bei der Verwaltungstrennung der Berliner Verkehrsbetriebe verblieben 53 Wagen bei der BVG-West und 15 Wagen bei der BVG-Ost.

Die BVG-West musste bis 1955 alle Wagen mit Holzaufbauten aus dem Personenverkehr ziehen. 40 Fahrzeuge wurden noch weiter als Arbeitstriebwagen, Schienenschleifwagen und Turmwagen bis in die 1960er Jahre eingesetzt. Die Wagennummer des Arbeitstriebwagens A 353 kann allerdings nicht ermittelt werden.

Die BVG-Ost baute ihre Fahrzeuge in den 1950er Jahren um und ersetzte das Laternendach durch ein Tonnendach, die Liniennummerkästen wurden fest in den Dachrand integriert. Einige Wagen erhielten durch den Wegfall von Fenstersäulen nun drei große Seitenfenster. Zur Typenbereinigung des Fuhrparks wurden die Wagen zwischen 1955 und 1959 an die Betriebe in Cottbus, Dessau, Zwickau sowie an die Straßenbahn Schöneiche abgegeben. Die beiden nach Zwickau abgegebenen Wagen gelangten 1960 weiter nach Görlitz. In diesen Städten waren die meisten Wagen bis 1972 noch im Einsatz und wurden fast alle anschließend verschrottet.

Von den insgesamt 88 Umbauwagen ist in Dessau ein Wagenkasten (Tw 37III) als Teil eines Schafstalles erhalten geblieben.

Übersicht 
Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über alle Umbauwagen, ihre Wagennummern sowie den Verbleib nach 1945. Die ehemaligen Beiwagen der BESTAG mit den Wagennummern 83 bis 92 sind zur besseren Hervorhebung dunkelgrau hinterlegt.

Literatur

Einzelnachweise

Weblinks 

Straßenbahnfahrzeug
Straßenbahn Berlin